Мари́на Андре́евна Юде́нич (род. , Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР РСФСР) — российский писатель, журналист, политтехнолог. В 1989 году окончила с отличием Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) по специальности «правовед».

Биография 
Вела авторские программы на радио («Молодёжный канал», радиостанция «Юность») и телевидении («Центр», «100 °C», «Nota bene» «Из первых рук», «Москва. Кремль» на 1 канале Останкино, «Просто Марина» на НТВ).

В 1988 году — секретарь Сокольнического райкома комсомола гор. Москвы.

В 1994—1996 годах — заместитель начальника информационного управления Администрации президента России, с января по май 1995 года — исполняющая обязанности руководителя пресс-службы президента России Бориса Ельцина.

С 2007 года принимала активное участие в борьбе за пересмотр дела и освобождение отбывающего тюремное заключение офицера дивизии имени Ф. Э. Дзержинского внутренних войск МВД России лейтенанта Сергея Аракчеева.

С февраля 2012 года — доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.

С 2014 года — председатель комиссии по развитию добровольческого движения, благотворительности, волонтерству и работе с IT-сообществом Общественной палаты Московской области. С 2015 года — заместитель председателя Общественной палаты Московской области.

С 2014 года — член Совета по правам человека при губернаторе Московской области.

С апреля 2017 года — колумнист русскоязычной версии сайта телеканала RT.

С 12 декабря 2017 — Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, советник губернатора.

С 2018 года — почётный председатель ОНК Московской области.

Творчество 
Автор тринадцати романов, написанных в жанре психологического детектива:

 Гость — : Эксим, 1998
 Сент-Женевьев-де-Буа — : АСТ, 1999
 Я отворил пред тобою дверь… — : АСТ, Эксим, 1999
 Исчадие рая — : АСТ, 1999
 Ящик Пандоры — : АСТ, 2000
 Дата моей смерти — : АСТ, 2000
 «Титаник» плывёт — : АСТ, 2001
 Стремление убивать — М.:АСТ, 2001
 Игры марионеток — М.:АСТ, 2002
 Антиквар — : АСТ, 2003
 Welcome to Трансильвания — : АСТ, 2003
 Доля ангелов — М.: АСТ, 2004
 Нефть — : Популярная литература, 2007

Примечания

Ссылки 
 Произведения Марины Юденич в Библиотеке Мошкова

Родившиеся в 1959 году
Выпускники МГЮА
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Писатели России по алфавиту
Телеведущие России
Телеведущие НТВ
Радиоведущие XX века
Радиоведущие России
Радиоведущие по алфавиту
Авторы детективной прозы
Политтехнологи России